Fudbalski Klub Jezero Plav (Фудбалски Клуб Језеро Плав) – czarnogórski klub piłkarski z siedzibą w Plav. Został utworzony w 1948 roku. Obecnie występuje w Prvej lidze Czarnogóry.

Stadion 
Klub rozgrywa swoje mecze domowe na stadionie Stadion Pod Racinom w Plav, który może pomieścić 5.000 widzów.

Sezony 

 * W wyniku przeprowadzonego 21 maja 2006 referendum niepodległościowego zadeklarowano  zerwanie dotychczas istniejącej federacji Czarnogóry z Serbią (Serbia i Czarnogóra). W związku z tym po sezonie 2005/06  wszystkie czarnogórskie zespoły wystąpiły z lig Serbii i Czarnogóry, a od nowego sezonu 2006/07 Jezero Plav przystąpiło do rozgrywek Drugiej crnogorskiej ligi.

Sukcesy 
 mistrzostwo Drugiej crnogorskiej ligi (2): 2008 i 2020 (awans do Prvej crnogorskiej ligi).
 mistrzostwo Trećej crnogorskiej ligi (IV liga) (1): 2006 (awans do Drugiej crnogorskiej ligi).
 wicemistrzostwo Crnogorskiej ligi (1): 2002 (awans do Drugiej ligi SR Јugoslavije).

Bibliografia 
 

Czarnogórskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1948
Plav